Chyrsowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Chyrsowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Chyrsowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen